SIDA est un acronyme pour :

 Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise,

Swedish International Developpment Authority
C'est aussi :
 Sida un genre de plantes de la famille des Malvaceae.
  un genre de crustacés de la famille des .

Homonymie d'acronyme